Der Terminus Ein-Prozent-Regel bzw. -Regelung (andere Schreibweisen: Einprozentregel(ung), 1-%-Regel(ung)) bezeichnet:

 Ein-Prozent-Regel (Internet), die Beobachtung, wonach im Web 2.0, grob geschätzt, nur etwa 1 % der Benutzer aktiv eigene Inhalte beiträgt, sich 9 % von Zeit zu Zeit beteiligen, während 90 % lediglich mitlesen (Passivuser)
 Ein-Prozent-Regelung, in Deutschland eine Methode zur Berechnung des zu versteuernden privaten Nutzungsanteils bei einem zu mindestens 50 % beruflich genutzten Dienst- oder Firmenwagen